Stabbert ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Stabbert (* 1956), deutscher Politiker (CDU) und Oberbürgermeister der Stadt Cuxhaven
 Richard Stabbert (* 1959), amerikanischer Maler und Schriftsteller